Jawaschew, auch Явашев, ist der Familienname folgender Personen:

 Anani Jawaschew (1932–2022), bulgarischer Schauspieler
 Christo Jawaschew (1935–2020), bulgarischer Künstler, siehe Christo und Jeanne-Claude